Palestinense – abitanti di Palestina (Alagoas)
Palestinense – abitanti di Palestina (San Paolo)
Palestinense – abitanti di Palestina de Goiás
Palestinense – abitanti di Palestina do Pará